Волого́дская губе́рния — губерния в составе Российской империи, Российской республики, РСФСР и СССР. Существовала в 1796—1918 и 1919—1929 годах.

География 
Располагалась на севере Европейской части России и по величине уступала в Европейской России только Архангельской губернии.

Территория Вологодской губернии в древности была заселена финно-угорскими племенами, в XII веке сюда проникают новгородцы, основывают города (Вологду, Устюг и др.) и распространяют христианство (св. Стефан Пермский — просветитель зырян). С падением Новгорода эти земли перешли к Москве.

История 
Вплоть до постройки Петербурга, Вологда, находясь в водной связке с Архангельском, играла огромное значение во внешней торговле России, главным образом с Англией. Стратегическое расположение Вологды стало одной из причин строительства каменной крепости в Вологде по указу Ивана Грозного.

Воеводами Вологды были видные бояре: Сабуровы, Морозовы и другие. Боярская дочь Соломония Сабурова была первой, бесплодной женой Василия III, отца Ивана Грозного.

В 1780 году из трёх провинций Архангелогородской губернии: Вологодской, Архангельской, Великоустюгской — было учреждено Вологодское наместничество, а Вологда стала административным центром Вологодской провинции и Вологодского наместничества. В 1784 году Архангельское наместничество было выделено из состава Вологодского наместничества.

7 декабря 1796 года император Павел I упразднил вологодскую межевую контору, которая, согласно докладу главного директора межевой канцелярии Матвея Дмитриева-Мамонова, вместе со псковской «почти находятся праздны, и без всякого дела». Упразднение вологодской межевой конторы сэкономило казне 29 тысяч рублей.

12 декабря 1796 года император Павел I издал указ «О новом разделении Государства на губернии», на основании которого, в частности, была учреждена Вологодская губерния как самостоятельная административная единица, а Вологда стала её административным центром. Согласно утверждённому в 1800 году расписанию штатов, при губернаторе работали два советника, а также, среди прочего, один вице-губернатор, губернские прокурор, землемер и архитектор, также полагалась должность губернского механика, которую было разрешено не замещать.

В 1799—1808 годах в должности губернского прокурора работал учёный-химик Тертий Борноволоков, в 1808—1812 — поэт и переводчик Николай Остолопов. В 1814-1819 годах, кроме того, Остолопов был вице-губернатором.

6 августа 1864 года на территориях Вологодской губернии и 11 центральных губерний Российской империи был образован Московский военный округ.

В 1872 году был построен участок железной дороги Данилов-Вологда. В 1898 году было завершено строительство железной дороги Вологда-Архангельск. В 1906 году вступила в эксплуатацию линия Череповец-Вологда-Вятка. Таким образом, на рубеже XIX—XX веков на территории губернии сформировался крупный железнодорожный узел — станция Вологда.

В апреле 1918 года восемь северо-западных губерний — Петроградская, Новгородская, Псковская, Олонецкая, Архангельская, Вологодская, Череповецкая и Северодвинская — были объединены в Союз коммун Северной области, который уже в 1919 году был упразднён.

Административное деление 

С 1796 года по 1918 год губерния делилась на 10 уездов:

Заштатные города

История административного деления
Городов насчитывалось 12: губернский 1, уездных 9 и заштатных 2.

В 1918 году Великоустюгский, Никольский, Сольвычегодский, Усть-Сысольский и Яренский уезды отошли к новой Северо-Двинской губернии. 30 апреля 1919 года в Вологодскую губернию был передан Каргопольский уезд Олонецкой губернии. Декретом ВЦИК от 18 сентября 1922 года Тихманьгская, Ухотская и Шильдская волости Вытегорского уезда и Боярская, Бережно-Дубровская, Красновская, Почезерская, Карякинская и Захаровская волости Пудожского уезда были перечислены в Каргопольский уезд Вологодской губернии.

В ноябре 1923 года был образован Свердловско-Сухонский район, в который вошли Архангельская, Боровецкая и Оларевская волости Вологодского уезда и заводские посёлки Сокол, Печаткино, Малютино. В 1924 году к нему были присоединены Грибцовская и Кокошиловская волости Кадниковского уезда. Образование района не было утверждено ВЦИК, и в 1928 году он вошёл в Кадниковский уезд под названием Свердловской волости.

По постановлению ВЦИК от 7 августа 1924 г. Грязовецкий уезд был присоединён к Вологодскому.

14 января 1929 года Вологодская губерния и все её уезды были упразднены. Большая часть территории губернии вошла в состав Вологодского округа, а Каргопольский уезд и большая часть Вельского уезда вошли в состав Няндомского округа Северного края.

Демография 

К началу XX века территория губернии составляла примерно 402 112 км², а численность населения — 1 493 200 человек. По данным переписи 1897 года, 91,2 % населения были русскими, 8,6 % — коми. Грамотных насчитывалось 19,1 %.
Национальный состав в 1897 году:

Население губернии в 1912 году — 1649900 человек (площадь — 353349 кв. вёрст).

Население губернии в 1926 году — 1053832 чел. (площадь — 112381 кв. км).

Дворянские роды 
 Воробьёвы
 Кафтыревы
 Юковские
 Зубовы

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Председатели губернского (исполнительного) комитета 
 Кудрявый, Виктор Андреевич — 1.03.1917 — 12.1917
 Мальцев, Александр Васильевич — 18.12.1917 — 01.1918
 Элиава, Шалва Зурабович — 23.01.1918 — 03.1918
 Ветошкин, Михаил Кузьмич — 03.1918 — 14.01.1920
 Березин, Дмитрий Ефимович — 1923—1925
 Маслов, Федор Кузьмич — 1925—1927
 Низовцев, Николай Феодосиевич — 1927—1929
 Стацевич, Георгий Михайлович — 19.04.1929 — 08.1929

Примечания

Литература 
 «Памятная книжка и адрес-календарь Вологодской губернии на 1899—1900 гг.», Вологда, 1899
 Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году СПб.: 1886.
 
 Газета «Вологодские губернские ведомости»
 Памятные книжки Вологодской губернии

Ссылки 

 
 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В XVIII—XX вв.
 Карта Вологодской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года (просмотр на движке Google на сайте runivers.ru)
 Библиотека Царское Село, Памятные книжки Вологодской губернии в формате PDF.

 
Административные единицы, упразднённые в 1929 году
Административные единицы, образованные в 1796 году
Губернии РСФСР
Появились в 1796 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1918 году
Административные единицы, образованные в 1919 году
Появились в 1919 году в России